DRI może oznaczać:
 Darden Restaurants, Inc., NYSE 
 Direct Rendering Infrastructure – jeden z interfejsów X Window System
 Digital Research Incorporated – firma informatyczna, twórcy systemów DR-DOS, C/P-M, GEM
 D.R.I. – zespół muzyczny
 Dynamic Range Increase – technika w fotografii pozwalająca uzyskać większy zakres tonalny zdjęcia.